Mostaert ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Mostaert (1534–1555), Maler, Zwillingsbruder von Gillis Mostaert
 Gillis Mostaert (1534–1598), flämischer Maler
 Jan Mostaert (~1475–1555), holländischer Maler
 Nicolas Mostaert (um 1530–1601/04), römischer Bildhauer